Насен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Насен, Лоуренс (род. 1992) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Насен, Оливер (род. 1990) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.